La Bandera de Laredo fue el premio de una regata celebrada en el pueblo de Laredo y que actualmente no se celebra debido a que el club organizador Laredo Remo Club ya no participa en competiciones de traineras.

La edición de 1977 se celebró a la vez que el Campeonato de Cantabria de traineras.

Esta regata fue puntuable tanto para la Liga ACT, en las temporadas 2006 y 2007, como para la Liga ARC, temporadas 2018 y 2018, en función de en cuál de ellas militase el club organizador, ya que tanto la Liga ACT como la Liga ARC exigen a los clubes que participan en dichas competiciones la organización de al menos una regata.

Historial

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Liga ACT.
 Página oficial de la liga ARC.

Deporte en Laredo
Laredo
Deporte en España en 1976